Colossus kan syfta på 

 Colossus – en av världens första datorer
 Colossus (roman) – en roman från 1966 av Dennis Feltham Jones
 Colossus (seriefigur) – en superhjälte med kraften att förändra sin kropp till organiskt stål från X-men
 Shadow of the Colossus – ett actionäventyrsspel utgivet av Sony Computer Entertainment 2005
 Colossus: The Forbin Project – en amerikansk film baserad på romanen Colossus från 1970 av Joseph Sargent

Se även
 Colossus-klass – flera brittiskt fartygsklasser
 HMS Colossus – flera fartyg